Hooton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Hooton Levitt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Hooton Pagnell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Hooton Roberts – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire